Voznesenskoe (Oblast' di Arcangelo)
 Voznesenskoe (Oblast' di Nižnij Novgorod)